Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma City 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Val Ziegenfuss 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Rosie Casals (Campionessa)
 Kerry Melville (primo turno)

 Helen Gourlay (primo turno)
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Wendy Overton (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma City 1972